Кошаркашка репрезентација Анголе је кошаркашки тим који представља Анголу на међународним такмичењима и под контролом је Кошаркашког савеза Анголе.

Учешће на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Афричка првенства

Референце

Спољашње везе 

 Страница Анголе на званичном сајту ФИБА-е

А
Кошарка у Анголи
Репрезентације Анголе